Franciaország
Sarcey, település Haute-Marne megyében
Sarcey, település Rhône megyében